Бочарово — название населённых пунктов в России:

 Бочарово — деревня в Комаричском районе Брянской области.
 Бочарово — деревня в Сычевском районе Смоленской области.
 Бочарово — деревня в Ржевском районе Тверской области.